Marche des femmes peut désigner :
 la  marche des femmes sur Versailles, durant la Révolution française de 1789 ;
 la Marche des femmes en Afrique du Sud en 1956 ;
 la Marche mondiale des Femmes, une initiative féministe annuelle, lancée au Québec en 2000 ;
 la marche des femmes en  - à la suite de l'élection du président Donald Trump, aux États-Unis et dans d'autres pays, suivie par une marche-anniversaire en .

Voir aussi 
 March for Women's Lives (marche pour la vie des femmes), à Washington en 2004.